Apple River – villaggio dell'Illinois
Apple River – comune del Wisconsin